Superligaen 2003/2004 var den 14:e säsongen i den danska fotbollsligan Superligaen, styrd av Dansk Boldspil-Union. Säsongen startade den 26 juli 2003 och slutade med slutomgången den 29 maj 2004.

FC Köpenhamn kvalificerade sig som danska mästare till kvalet för Champions League 2004/2005 och Royal League 2004/2005. Brøndby IF kvalificerade sig, som tvåa i ligan, till Uefacupen 2004/2005 och Royal League. Esbjerg fB och Odense BK kvalificerades sig, som trea respektive fyra, till Intertotocupen 2004 samt Royal League. Sistplacerade BK Frem och AB Köpenhamn flyttades ner till 1. Division. Vinnaren och tvåan av 1. Division flyttades upp till Superliga.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteliga

Anmärkningslista 

2003 i Danmark
2004 i Danmark
Fotbollssäsongen 2003/2004
2003/2004